Francesco Campanella può riferirsi a:

 Francesco Campanella (Napoli 30/9/1827-1890), compositore italiano di scuola napoletana
 Francesco Campanella (1964-), politico italiano, senatore della repubblica
 Francesco Campanella (1972-), politico e collaboratore di giustizia italiano, ritenuto affiliato alla mafia